Fins basketbalteam (mannen)
 Fins basketbalteam (vrouwen)